Die Wahlen zur South West African Legislative Assembly im Jahr 1930 waren die achten (von neun) Wahlen im Mandatsgebiet Südwestafrika. Sie fanden am 8. März 1961 statt.

Das Wahlrecht war gegenüber der letzten Wahl unverändert. Gewählt wurde in achtzehn Ein-Personen-Wahlkreisen. Wahlberechtigt waren weiterhin ausschließlich die weißen Einwohner, nicht die schwarze Bevölkerungsmehrheit.

Neben der National Party of South West Africa (NPSWA), die die letzten Wahlen, die Wahlen zur South West African Legislative Assembly 1955, gewonnen hatte, trat erneut die United National South West Party (UNSWP) an. Erstmals kandidierte die South West Party (SWP).

Wahlergebnisse nach Wahlkreisen 

Insgesamt waren 32.576 Stimmen abgegeben worden, darauf entfielen 11.414 auf den UNSWP und 19.360 auf die National Party of South-West Africa. Die UNSWP gewann 2, die  SWANP 16 Mandate.

Literatur 
 Zedekia Hgavirue: Political parties and interest groups in South West Africa (Namibia). 1972, 1997, ISBN 3-908193-00-1, S. 302.

Einzelnachweise 

Sudwest